Раймондс Киркис (; род. , ) — латвийский поэт и литературный критик.

Окончил Латвийскую академию культуры (2020), продолжает обучение на историко-философском факультете Латвийского университета.

Публикуется с 2016 года как литературный критик и эссеист. В 2019 году был удостоен премии имени Нормунда Науманиса как молодой критик; жюри отметило в работах Киркиса «эрудицию и основательность, очень серьёзное исследование источников, продуманную структуру и в то же время отточенный стиль, остроумие и элегантность текста».

Как поэт дебютировал в 2018 году на страницах антологии молодых латышских поэтов «Как справиться с зудом в черепе» (). Примкнул к проекту так называемого «прейльского концептуализма», сложившемуся вокруг живущего в городе Прейли поэта Эйнара Пелша. В 2019 году выпустил первую книгу стихов «Карты» (), в котором, как полагает редактировавший книгу поэт Карлис Вердиньш, соединились сразу несколько направлений поиска младшего поколения латышской поэзии: эксперименты с наследием концептуализма, с интертекстуальностью, с форматом стихопрозы, «с плотной, поэтически и интеллектуально насыщенной образностью». По мнению поэта и критика Ивара Штейнбергса, стихи Киркиса «позволяют блуждать в них, ища переклички, ассоциации, отсылки, языковые жемчужины». Эта книга в 2020 году была удостоена премии латвийских .

В 2017—2019 гг. один из организаторов рижского международного фестиваля «Поэзия без границ» (с Еленой Глазовой и Дмитрием Кузьминым).

Примечания

Ссылки 
 Профиль Раймонда Киркиса в базе данных Института литературы, фольклора и искусства Латвийского университета

Поэты Латвии
Латышские поэты
Литературные критики Латвии
Выпускники Латвийской академии культуры